Le Musée de la Faïence peut désigner plusieurs musées :
 Musée de la Faïence à Desvres ;
  Musée de la Faïence et de la Poterie à Ferrière-la-Petite ;
 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts (musée de la Faïence de Nevers) à Nevers ;
 Musée de la Faïence à Marseille ;
 Musée de la Faïence à Quimper ;
Musée de la Faïence à Rarécourt ;
 Musée de la Faïence à Sarreguemines.